Cardinals peut faire référence à :
 les Cardinals de Saint-Louis, équipe de baseball de la Ligue majeure de baseball située à Saint-Louis, dans le Missouri ;
 les Cardinals de l'Arizona, franchise de football américain basée à Glendale, en Arizona, et évoluant en National Football League ;
 les Cardinals de Lamar et les Lady Cardinals de Lamar, clubs sportifs de l'université Lamar ;
 les Cardinals de LaSalle, club de la Ligue de Baseball Junior Élite du Québec ;
 les Cardinals de Louisville, club des ligues mineures de baseball ;
 les Cardinals de Chicago, ancienne franchise professionnelle de hockey sur glace ayant évolué dans l'Association américaine de hockey.

Voir aussi 
 le Cardinal de Stanford, club sportif de l'université Stanford
 les Cardenales de Lara de la Ligue vénézuélienne de baseball
 les Cardinaux de Granby, club de baseball de la défunte Ligue provinciale connu sous ce nom de 1965 à 1969.